Destexhe ist der Name von

 Alain Destexhe (Politiker) (* 1958), belgischer Politiker
 Alain Destexhe (Neurowissenschaftler), französischer Neurowissenschaftler